Барбара Шетт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Еммануель Гальярді.

Патті Шнідер виграла титул, перемігши у фіналі Галу Леон Гарсію з рахунком 6–2, 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Патті Шнідер (переможниця)
  Сабін Аппельманс (1-ше коло)
  Барбара Паулюс (чвертьфінал)
  Барбара Шетт (чвертьфінал)
  Гала Леон Гарсія (фінал)
  Сільвія Плішке (чвертьфінал)
  Сандра Клейнова (1-ше коло)
  Еммануель Гальярді (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1998 Piberstein Styrian Open Draw 

WTA Austrian Open
Тур WTA 1998